James Douglas Morrison, cantant estatunidenc, conegut per liderar el grup The Doors 
 James Morrison (actor), actor estatunidenc